Для остальных рекордов смотрите Список рекордов Формулы-1.

Список рекордов гонщиков чемпионата мира Формулы-1 начиная с сезона . Гонщики, которые выступают в сезоне 2022 года, выделены полужирным шрифтом.

Гран-при и старты 
Считается, что гонщик принял участие в Гран-при чемпионата мира Формулы-1, если он принял участие хотя бы в одной тренировке. Если гонщик принял старт, то считается, что он принял участие в гонке.

 Данные по стартам и участию в Гран-при даны после Гран-при Венгрии 2021 года

Всего Гран-при

Всего стартов

Самые молодые стартовавшие гонщики

Самые возрастные стартовавшие гонщики

Победы 
 Данные по победам даны после Гран-при Венгрии 2021 года

Всего побед

Процент побед

Наибольшее количество побед за сезон

Наибольший процент побед в сезоне

Самые продолжительные серии побед

Самая продолжительная серия побед с первой гонки сезона

Самое большое количество побед в дебютном сезоне

Самые молодые победители 

(включена только первая победа)

Самые возрастные победители 
(включена только последняя победа)

Наименьшее количество гонок перед первой победой

Наибольшее количество гонок перед первой победой

Наибольшее количество гонок без побед

Победы с наихудшей стартовой позиции

Поулы

Всего поулов 
 Данные приведены после Гран-при Мехико 2022 года

Процент поулов

Самые продолжительные серии поулов 
 Данные приведены после Гран-при Мехико 2022 года

Наибольшее количество поулов за сезон

Наибольший процент поулов в сезоне

Самые молодые обладатели поула 

(включён только первый поул для каждого гонщика)

Самые возрастные обладатели поула 

Замечание: Михаэлю Шумахеру было 43 года 144 дня, когда он установил лучшее время в квалификации Гран-при Монако 2012 года, но из-за штрафа в 5 мест, полученного в предыдущей гонке, он не стартовал с поул-позиции.

Старты с первого ряда

Всего стартов с первого ряда

Наибольшее количество стартов с первого ряда за сезон

Наибольший процент стартов с первого ряда

Самые молодые гонщики, стартовавшие с первого ряда 
(включён только один первый ряд для каждого гонщика)

Быстрые круги

Всего быстрых кругов 
 Данные по быстрым кругам даны после Гран-при Монако 2021 года

Наибольшее количество быстрых кругов за сезон

Самая продолжительная серия быстрых кругов

Самые молодые гонщики, установившие быстрый круг 

(включён только один быстрый круг для каждого гонщика)

Подиумы 
 Данные по подиумам даны после Гран-при Испании 2021 года

Всего подиумов

Процент подиумов

Наибольшее количество подиумов за сезон

Самая продолжительная серия подиумов 

* — В этой серии Льюис Хэмилтон пропустил Гран-при Сахира 2020 года.

Самая продолжительная серия подиумов с первой гонки сезона

Самые молодые обладатели подиумов 
(включён только один подиум для каждого гонщика)

Самый молодой подиум 
(Средний возраст трёх гонщиков-призёров)

Очки 
На протяжении истории Формулы-1 система начисления очков в Формуле-1 часто менялась.

 Все данные по очкам даны после Гран-при Венгрии 2021 года

Всего очков

Очковый финиш в гонках

Очки по новой системе (25—18—15—12—10—8—6—4—2—1)

Наибольшее соотношение очков и участия в гонках

Наибольший процент финишей в очках

Попадание в очковую зону подряд 

 * В течение этой серии Хэмилтон из-за COVID-19 пропустил Гран-при Сахира 2020 года. С этой гонкой у него 48 попаданий в очки подряд, без неё — 54.

Наибольшее количество очков за сезон

Самые молодые гонщики, набиравшие очки 

(включён только первый финиш в очках для каждого гонщика)

Наибольшее количество очков без титула чемпиона мира

Чемпионы мира с наименьшим количеством очков за карьеру

Лидирование в гонке 
Во всех нижеуказанных рекордах гонщик считается лидировавшим на круге, если он закончил этот круг первым.

Общее количество гонок с лидированием от старта до финиша 
 Данные по лидированию в гонках даны после Гран-при Абу-Даби 2019 года

Общее количество гонок хотя бы с одним кругом лидирования

Самые молодые лидеры гонки 
(включён только первый круг лидирования для каждого гонщика)

Наибольшее количество кругов лидирования

Наибольшее количество кругов лидирования без победы

Наибольшая дистанция лидирования

Самые продолжительные серии кругов лидирования

Множественные рекорды

Дубли (поул и победа в одной гонке) 
 Данные приведены после Гран-при Испании 2021 года

Хет-трики (поул, победа и быстрый круг в одной гонке)
Также известен под названием «идеальная гонка»

Большой шлем (лидирование с поула до финиша и быстрый круг)

Чемпионские титулы

Всего титулов

Наименьшее количество сезонов перед первым титулом

Самые молодые обладатели чемпионского титула 
Возраст дан на момент обладания чемпионским титулом.

Другие рекорды гонщиков

См. также 
 Список гонщиков чемпионата мира Формулы-1
 Список чемпионов мира Формулы-1

Примечания

Ссылки 
 GrandPrixStats.com
 ChicaneF1 — Records
 StatsF1.com

Рекорды гонщиков